Эдгар — английское имя, которое в переводе с древнеанглийского означает «счастливое копьё» (ead — «счастливый, богатый»; gar — копьё). Вновь обрело популярность благодаря роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».

Имя 
 Эдгар — король Англии из Уэссексской династии, правивший в 959—975 годах.
 Эдгар — король Альбы (Шотландии) (1097 — 1107), сын короля Малькольма III.
 Эдгар Этелинг — последний представитель Уэссексской королевской династии в период нормандского завоевания 1066 г. 
 Эдгар — испанский футболист, выступающий на позиции крайнего полузащитника в клубе Ла Лиги «Альмерия».
 Эдгар По — выдающийся американский писатель, поэт, эссеист.

Фамилия 
 Эдгар, Джим (род. 1946) — американский политик, член Республиканской партии.
 
 Эдгар, Томас (род. 1989) — австралийский волейболист. 
 Эдгар, Фрэнки — американский боец смешанных единоборств. Экс-чемпион UFC в лёгком весе.

Другое 
 Эдгар — округ в штате Иллинойс, США.
 Эдгар — оперная лирическая драма Джакомо Пуччини на либретто Фердинандо Фонтана
 Эдгар и Кристина — художественный фильм, мелодрама, СССР, 1966.
 Эдгар-стрит (Манхэттен)